

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Rajskie – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Solina
 Rajskie – kolonia wsi Brzeście w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław